Бадалян (; ) — азербайджанське та вірменське прізвище.

Персоналії 

 Бадалян Агасій Авагійович (1914 — 1972) — вірменський актор театру й кіно, заслужений артист Вірменської РСР.
 Бадалян Володимир Меружанович (нар. 1958) — депутат парламенту Вірменії.
 Бадалян Шакар Антонович (1888 — ?) — азербайджанський виноградар, Герой Соціалістичної Праці (1950).

Примітки 

Азербайджанські прізвища
Вірменські прізвища